Plock ist eine Schreibweise der polnischen Stadt Płock.

Plock ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexander von Płock († 1156), Bischof von Płock
 Christian Plock (1809–1882), deutscher Zeichner, Modellierer und Ornamentiker
 Ernst Ludwig Plock (1800–1843), deutscher Theaterschauspieler
 Georg Plock (1865–1930), deutscher Pfarrer und LGBT-Aktivist
 Hans Plock (um 1490–1570), Seidensticker am Hof des Kardinals Albrecht von Brandenburg
 Heinrich Plock (1937–2022), deutscher katholischer Geistlicher
 Hermann Plock (1858–1920), deutscher Maler
 Wilfried Plock (* 1957), deutscher Redakteur und Evangelist

Siehe auch:
 Plozk
 Ploc
 Block